Джейк Станчак (), более известный по псевдониму Kill The Noise — американский диджей и продюсер, ранее выступавший как Ewun. Kill The Noise начал успешную карьеру в 2008 году, за это время он успел поработать с Feed Me, Skrillex и другими известными диджеями.

В 2011 выходит его первый EP «Kill Kill Kill», в этом же году он принимает участие в создании треков «Narcissistic Cannibal» и «Fuels the Comedy» из десятого альбома Korn.

На сегодняшний день у Джейка выпущено множество ремиксов на Портера Робинсона, Nero, Noisia и многих других.

В 2016 родилась дочь.

Дискография

2010 - Roots 
 Roots
 Jokes On You
 My World
 Perfect Combinaion

2011 - Kill Kill Kill 
 Kill The Noise (Part 1)
 Deal With It
 Real Life?
 She Likes To Party
 Talk To Me
 Dying
 Kill The Noise (Dillon Francis Remix)
 Dying (Brown & Gammon Remix)
 Kill The Noise (Alvin Risk Remix)
 Deal With It (KOAN Sound Remix)

2012 - Black Magic 
 Black Magic (Part 2)
 Jump Ya Body (Dub Mix)  
 Rockers  
 Mosh It Up  
 Thumbs Up (With Feed Me)
 Saturn (With Brillz & Minxx)  
 To Be Continued

2013 - Black Magic Remixes 
 Saturn (Kill Paris Remix)
 Mosh It Up (Henry Fong Remix)
 Rockers (Bro Safari & UFO! Remix)
 Saturn (GTA Remix)
 Jump Ya Body (LOUDPVCK Remix)
 Thumbs up (For Rock n' Roll) (Kill The Noise remix)
 Jump Ya Body (ExMAG Remix)
 Black Magic (Jonah Kay & Dead The Noise Remix)
 Talk To Me (Brillz Remix)
 Rockers (Nick Thayer Remix)
 Saturn (Amtrac Remix)
 Jump Ya Body (Durante Remix)

2015 - Occult Classic 
 Kill It 4 The Kids (Feat. AWOLNATION & Rock City) 
 FUK UR MGMT 
 Mine (Feat. Bryn Christopher) 
 I Do Coke (With Feed Me) 
 Without A Trace (Feat. Stalking Gia) 
 Louder (feat. Tommy Trash) 
 Dolphin On Wheels 
 Lose Ya Love 
 Spitfire Riddim (Feat. twoton) 
 All In My Head (Feat. AWOLNATION)

2016 - Alt Classic 

Kill It 4 the Kids (feat. AWOLNATION & R.City) [Nom De Strip Remix]
FUK UR MGMT (Snails Remix)
FUK UR MGMT (Wuki Remix)
I Do Coke (Ephwurd Remix)
I Do Coke (Snort and Leisure Remix)
Mine (Getter Remix)
Without a Trace (feat. Stalking Gia) [Kill the Noise & Virtual Riot Remix]
Without a Trace (feat. Stalking Gia) [Loudpvck Remix]
Lose Ya Love (Busted by Herobust)
Dolphin On Wheels (Moksi Remix)
Dolphin On Wheels (Rickyxsan Remix)
Louder (feat. R.City) [Twine Remix]
Spitfire Riddim (feat. twoton) [Boombox Cartel Remix]
All In My Head (feat. AWOLNATION) [Darren Styles & Gammer Remix]
All In My Head (feat. AWOLNATION) [Team EZY Remix]

Примечания

Ссылки 
 Ewun website 
 Kill The Noise website

Исполнители OWSLA